

Informatica 
 Node.js – software
 NodeMCU – piattaforma open source

Musica 
 NODE festival – festival musicale italiano
 Node – gruppo musicale italiano
 Node – cantante danese di origine curde
 Node – album in studio dei Northlane del 2015

Altro 
 NODE sigla di The New Oxford Dictionary of English, dizionario di lingua inglese
 Node – comunità non incorporata della contea di Metcalfe, nel Kentucky (Stati Uniti d'America)
 Node-B – termine usato nelle telecomunicazioni